Jim Clancy ist der Name folgender Personen:

* Jim Clancy (Baseballspieler) (* 1955), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jim Clancy (Journalist), US-amerikanischer Journalist und Fernsehkommentator